Олег Габриелян:
 Габриелян, Олег Аршавирович (род. 1956) — украинский политолог, доктор философских наук, профессор, заслуженный работник культуры Украины, заслуженный работник культуры Автономной Республики Крым.
 Габриелян, Олег Сергеевич (род. 1948) — российский химик, автор школьных учебников, заслуженный учитель Российской Федерации.